YPI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Simpson (Columbia Britannica) (Canada)